Bennecke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bennecke (* 1878), deutscher Politiker (DNVP)
 Hans Bennecke (Pseudonym: Johannes Neckebën; 1859–1898), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Bennecke (1902–1972), deutscher Politiker (NSDAP), SA-Führer und Historiker
 Hermann Bennecke (1799/1800–1874), deutscher Gutsbesitzer und Parlamentarier
 Jürgen Bennecke (1912–2002), deutscher General, NATO-Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte Europa-Mitte (CINCENT)
 Tom Bennecke (* 1959), deutscher Funk- und Fusionmusiker

Siehe auch:

 Benecke